Васи́лий Пи́менов:
 Пименов, Василий Васильевич (1954—2005) — гвардии майор, Герой Советского Союза.
 Пименов, Василий Маркелович (1911—1981) — Герой Советского Союза.